Het seizoen 1989/90 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 2 september 1989 en eindigde op 13 mei 1990. KRC Harelbeke won in Derde Klasse A, KFC Turnhout won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 Aubel FC kreeg de koninklijke titel en werd R. Aubel FC.
 UR Namur fuseerde met RES Jamboise en werd RFC Namur.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Harelbeke (rechtstreeks)
 KSC Hasselt (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 Standaard Wetteren (kampioen 4A)
 KVO Aarschot (kampioen 4B)
 KFC Poederlee (kampioen 4C)
 UR Namur (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Harelbeke (kampioen 3A)
 KFC Turnhout (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 KSV Bornem (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Roeselare (rechtstreeks uit 3A)
 Eendracht Gerhees Oostham (rechtstreeks uit 3B)
 R. Union Hutoise FC (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Noot: KVK Ninove en KSV Bornem eindigden op een gedeelde voorlaatste plaats en speelden een barragewedstrijd voor het behoud. De wedstrijd werd gewonnen door KVK Ninove met 0-2.

Derde Klasse B

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3